Ruixinia zhangi es la única especie conocida del género extinto Ruixinia de dinosaurio saurópodo somfospodílo que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente entre 125 millones de años, entre el Barremiense, en lo que es hoy Asia. Encontrado en la Formación Yixian del Cretácico Inferior , el holotipo de Ruixinia es un esqueleto articulado parcial con la serie más completa de vértebras caudales conocida de cualquier titanosauriforme asiático. Ruixinia es miembro de Jehol Biota También hay otros dos géneros de saurópodos, Dongbeititan y Liaoningotitan, conocidos de Jehol Biota.

Descripción
Ruixinia era un saurópodo de tamaño mediano, con una longitud estimada de aproximadamente 12 metros. El cuello de Ruixinia tenía más de 4 metros de largo y constaba de al menos 15 vértebras cervicales. Un número tan elevado de vértebras cervicales es similar al de Dongbeititan, Euhelopus y Mamenchisaurus. La cola de Ruixinia contenía al menos 52 vértebras. Las últimas vértebras se fusionaron, un rasgo inusual en los saurópodos que solo se sabe que ocurre en algunos saurópodos del Jurásico asiático como Shunosaurus y Mamenchisaurus. Sin embargo, la estructura de las vértebras fusionadas difiere entre los tres taxones. En Ruxinia, las vértebras fusionadas forman una estructura en forma de barra. Los cheurones son distintivos, en particular el de la vigésima vértebra caudal, que tiene forma pentagonal.

Descubrimiento e investigación
El espécimen holotipo de Ruixinia, ELDM EL-J009, se encontró en sedimentos de la Formación Yixian en Beipiao, provincia de Liaoning, noreste de China. Esta localidad está fechada en el Barremiense del Cretácico Inferior. El material fósil consta de un esqueleto articulado parcial que incluye vértebras cervicales, dorsales y sacras, caudales y cheurones asociados, costillas dorsales y un ilion izquierdo, pubis, fémur, tibia, astrágalo, metatarsiano V y posible falange del pie. En el momento de su descripción, el material fósil aún estaba parcialmente incrustado en la matriz, con solo el lado izquierdo de los huesos preparado.

En 2022, Jinyou Mo, Feimin Ma, Yilun Yu y Xing Xu describieron a Ruixinia zhangi como un nuevo género y especie de dinosaurio titanosaurio. El binomio honra a Ruixin Zhang, colaborador del Museo de Dinosaurios de Erlianhaote.

Clasificación
Mo y colegas en 2022 recuperaron a Ruxinia como un titanosauriano basal, colocado como el taxón hermano de un clado que contiene Daxiatitan y Xianshanosaurus. Sin embargo, también se ha sugerido que tanto Daxiatitan como Xianshanosaurus tienen afinidades con los mamenquisáuridos, y Mo et al. notaron varias similitudes entre Ruixinia y Mamenchisaurus. No se encontró que Ruixinia estuviera estrechamente relacionada con ninguno de sus contemporáneos, Dongbeititan o Liaoningotitan.

Filogenia
El cladogramaa continuación muestra los resultados de los análisis filogenéticos de Mo et al. de 2022.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias 

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia